baterija
 bitnica, vojna jedinica
 Baterija (tvrđava na Braču)
 Gospina batarija, tvrđava na Visu
 Baterija (Split), dio Splita